Sheep Island ist der Name folgender Inseln:

in Australien:
 Sheep Island (New South Wales, Australien)
 Sheep Island (Queensland, Australien)
 Sheep Island (Victoria, Australien)
 Sheep Island (Western Australia, Australien)

in den Vereinigten Staaten:
 Sheep Island (Leon County, Florida)
 Sheep Island (Liberty County, Florida)
 Sheep Island (Idaho)
 Sheep Island (Cumberland County, Maine)
 Sheep Island (Hancock County, Maine)
 Sheep Island (Kennebec County, Maine)
 Sheep Island (Knox County, Maine)
 Sheep Island (Oxford County, Maine)
 Sheep Island (Waldo County, Maine)
 Sheep Island (Washington County, Maine)
 Sheep Island (Maryland)
 Sheep Island (Norfolk County, Massachusetts)
 Sheep Island (Worcester County, Massachusetts)
 Sheep Island (Nebraska)
 Sheep Island (New Hampshire)
 Sheep Island (Carteret County, North Carolina)
 Sheep Island (Beaufort County, South Carolina)
 Sheep Island (South Carolina)
 Sheep Island (Virginia)
 Sheep Island (Wisconsin)

in Kanada:
 Sheep Island (Nova Scotia)

in Wales:
 Sheep Island (Wales)

zu den Furness-Inseln (England) gehörend:
 Sheep Island (England)

zu Schottland gehörend:
 Sheep Island (Argyll and Bute)

zu Nordirland gehörend:
 Sheep Island (Antrim)

Siehe auch:
 Sheep Islands